Křemen může být:

 křemen – minerál
 Křemen (Česká tabule) – vrchol v České republice ležící v České tabuli

příjmení

 Adolf Křemen (1886–1939) – československý politik
 Josef Alois Křemen (1857–1929) – český odborný učitel, pěstitel a včelař
 Michal Křemen (* 1981) – český basketbalista